Laure de Lattre (née en 1976), animatrice de télévision française ;
 Noémie de Lattre (née en 1977), actrice française.

Famille de Lattre de Tassigny 

Cette famille a compté plusieurs militaires et maires, dont :
 Jean de Lattre de Tassigny (1889-1952), maréchal de France, qui a été un des chantres de la victoire de 1945 ; 
 Simonne de Lattre de Tassigny (1906-2003), née Calary de Lamazière, femme de lettres qui a aidé à faire vivre le souvenir de son époux Jean ;
 Bernard de Lattre de Tassigny (1928-1951), fils des deux précédents, militaire, mort au combat en Indochine.